Такмичење у трци на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је  7. и 9. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, није бранио Маједин Мехиси-Бенабад из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичара из 20 земаља..

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских тркача на 1.500 метара 2016. године до почетка првенства (7. јула 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Учесници су подељени у три групе. У финале су се пласирала прва тројица из група (КВ) и тројица на основу постигнутог резултата (кв).
,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном